Naselja u Hrvatskoj
 Petrovina, naselje u sastavu grada Jastrebarskog
 Petrovina Turopoljska, naselje u sastavu grada Velike Gorice